Mycroft est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, professeur de science informatique 
 (1873-1900), joueur anglais de cricket
 (né en 1994), activiste sud-africaine
 (1848-1911), joueur anglais de cricket
 (1841-1894), joueur anglais de cricket

Personnage fictif
Mycroft Holmes, frère de Sherlock Holmes de Conan Doyle

Homonymie de patronyme